Velká Strana (v některých nářečních oblastech Hrubá Strana) je obvyklý název čtvrtí, komplementární k názvu Malá Strana. Většinou je toto místní označení oficiálně kodifikováno jen jako název ulice či se vyskytuje v názvu autobusové zastávky, jen ojediněle má takto nazvaná čtvrť status místní části. 

Velká Strana či Velká strana je 
 Velká Strana (Čistá), místní část obce Čistá v okrese Mladá Boleslav
 název ulic v obcích: Třebotov, Městečko, Dubicko, Mutějovice, Vrbice, Háj ve Slezsku, Košetice, Cetkovice, Zbyslavice; v letech 1927–1946 nesla tento název dnešní Klobásova ulice v Brně-Starém Lískovci

Hrubá Strana je
 Hrubá Strana (Bzince pod Javorinou), místní část obce Bzince pod Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom 
 název ulice v obci Ždánice
 jižní část vesnice Všeň, název je obsažen v názvu autobusové zastávky

velká strana je též
 eufemismus pro defekaci 
 neformální označení velké, vládnoucí či dominantní politické strany

Související články 
 Malá Strana (rozcestník)